Анхель Лопес Хименес (, ) — это испанский астроном и первооткрыватель астероидов, который работал в обсерватории Мальорки. В период с 1997 по 2003 год совместно с другим испанским астрономом Рафаэль Пачеко им было обнаружено в общей сложности 58 астероидов, три из которых он обнаружил самостоятельно.

Анхель Лопес родился в 1955 году в городе Толедо, но позднее переехал в Мальорку. Окончил Барселонский университет по специальности физика и в настоящее время является профессором физики и химии в Институте Маррачи. Живёт вместе с женой Маргарет и тремя детьми Давидом, Виктором и Лаурой.

Его не следует путать с другим испанским астрономом и первооткрывателем астероидов Альваро Лопес-Гарсиа.

См. также 
 Рафаэль Пачеко
 Жауме Номен
 Альваро Лопес-Гарсиа

Примечания

Ссылки 
 Àngel López Jiménez

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Испании
Первооткрыватели астероидов
Выпускники Барселонского университета